William Hill (Brits atleet) (1896-1958), Brits atleet
 William Hill (Hong-Kongs atleet) (1945-2020), Hong-Kongs atleet